Кардиналы, возведённые Папой римским Бенедиктом XIV — 64 прелата и клирика были возведены в сан кардинала на семи Консисториях за почти восемнадцать лет понтификата Бенедикта XIV.

Самой крупной консисторий была Консистория от 9 сентября 1743 года, на которой было возведено двадцать пять кардиналов.

Консистория от 9 сентября 1743 года 
 Иоганн Теодор Баварский, епископ Регенсбурга (Регенсбургское епископство);
 Хоакин Фернандес де Портокарреро, титулярный латинский патриарх Антиохийский (Папская область);
 Камилло Паолуччи, титулярный архиепископ Иконии, апостольский нунций в Австрии (Папская область);
 Раффаэле Козимо де Джиролами, титулярный архиепископ Дамиаты, секретарь Священной Конгрегации по делам епископов и монашествующих (Папская область);
 Карло Альберто Гвидобоно Кавалькини, титулярный архиепископ Филиппи, секретарь Священной Конгрегации Тридентского собора (Папская область);
 Джованни Баттиста Барни, титулярный архиепископ Эдессы, апостольский нунций в Испании (Папская область);
 Джакомо Одди, титулярный архиепископ Лаодикеи, апостольский нунций в Португалии (Папская область);
 Федерико Марчелло Ланте Монтефельтро делла Ровере, титулярный архиепископ Петры, президент Урбино (Папская область);
 Марчелло Крешенци, титулярный архиепископ Назианза, апостольский нунций во Франции (Папская область);
 Джорджо Дориа, титулярный архиепископ Халкидона (Папская область);
 Франческо Ланди, архиепископ Беневенто (Папская область);
 Джузеппе Поццобонелли, архиепископ Милана (Миланское герцогство);
 Франческо Риччи, губернатор Рима и вице-камерленго Святой Римской Церкви (Папская область);
 Антонио Мария Руффо, генеральный аудитор Апостольской Палаты (Папская область);
 Марио Болоньетти, генеральный казначей Апостольской Палаты (Папская область);
 Джироламо Колонна ди Шарра, апостольский протонотарий, префект Апостольского дворца (Папская область);
 Просперо Колонна ди Шарра, апостольский протонотарий, магистр Папской Палаты (Папская область);
 Карло Леопольдо Кальканьини, декан аудиторов Трибунала Священной Римской Роты (Папская область);
 Алессандро Танара, аудитор Трибунала Священной Римской Роты (Папская область);
 Филиппо Мария де Монти, секретарь Священной Конгрегации Пропаганды Веры (Папская область);
 Джироламо Барди, секретарь Священной Конгрегации Священной Консульты (Папская область);
 Луиджи Мария Лучини, O.P., комиссар Верховной Священной Конгрегации Римской и Вселенской Инквизиции (Папская область);
 Фортунато Тамбурини, O.S.B.Cas., аббат монастыря Сан-Паоло-фуори-ле-Мура, в Риме (Папская область);
 Джоаккино Безоцци, O.Cist., аббат монастыря Санта-Кроче-ин-Джерусалемме, в Риме (Папская область);
 Доменико Орсини д’Арагона, внучатый племянник Папы Бенедикта XIII (Папская область).

Консистория от 10 апреля 1747 года 
 Альваро де Мендоса, патриарх Западной Индии (Испания);
 Даниэле Дольфин, патриарх Аквилеи (Венецианская республика);
 Раньеро Феличе Симонетти, титулярный архиепископ Никосии (Папская область);
 Фредерик-Жером де Ларошфуко де Руа, архиепископ Буржа (Франция);
 Франсуа-Арман-Огюст де Роган-Субиз-Вентадур, титулярный епископ Птолемаиды Фиваидской, коадъютор, с правом наследования, Страсбурга (Франция);
 Фердинанд Юлиус фон Тройер, епископ Оломоуца, Моравия (Земли богемской короны);
 Джованни Баттиста Месмер, генеральный казначей Апостольской Палаты (Папская область);
 Жозе Мануэл да Камара де Аталая, primarius principalis кафедрального собора Лиссабона (Португалия);
 Джованни Франческо Альбани, клирик Апостольской Палаты (Папская область);
 Марио Миллини, декан Трибунала Священной Римской Роты (Папская область);
 Карло Витторио Амедео делле Ланце, раздатчик милостыни и про-капеллан двора короля Сардинии Карла Эммануила III (Сардинское королевство).

Консистория от 3 июля 1747 года 
 Генрих Бенедикт Стюарт (Папская область).

Консистория от 26 ноября 1753 года 
 Джузеппе Мария Ферони, титулярный архиепископ Дамаска, секретарь Священной Конгрегации по делам епископов и монашествующих (Папская область);
 Фабрицио Сербеллони, титулярный архиепископ Петры, апостольский нунций в Австрии (Папская область);
 Джованни Франческо Стоппани, титулярный архиепископ Коринфа, президент Урбино (Папская область);
 Лука Мелькиоре Темпи, титулярный архиепископ Никомедии, апостольский нунций в Португалии (Папская область);
 Карло Франческо Дурини, архиепископ-епископ Павии и Амасеи (Папская область);
 Энрико Энрикес, титулярный архиепископ Назианза, апостольский нунций в Испании (Папская область);
 Козимо Империали, губернатор Рима и вице-камерленго Святой Римской Церкви (Папская область);
 Винченцо Мальвецци Бонфьоли, магистр Палаты Его Святейшества (Папская область);
 Луиджи Маттеи, аудитор Трибунала Священной Римской Роты (Папская область);
 Джованни Джакомо Милло, датарий Его Святейшества (Папская область);
 Клементе Арженвилльерс, аудитор Его Святейшества (Папская область);
 Антонио Андреа Галли, Can.Reg.Lat., генеральный аббат своей конгрегации (Папская область);
 Флавио Киджи младший, генеральный аудитор Апостольской Палаты (Папская область);
 Джованни Франческо Банкьери, генеральный казначей Апостольской Палаты (Папская область);
 Джузеппе Ливидзани Муладзани, секретарь мемориальных дат (Папская область);
 Луиджи Мария Торреджани, секретарь Священной Конгрегации Священной Консульты (Папская область).

Консистория от 22 апреля 1754 года 
 Антонио Серсале, архиепископ Неаполя (Неаполитанское королевство).

Консистория от 18 декабря 1754 года 
 Луис Антонио Фернандес де Кордоба, декан митрополичьего кафедрального собора Толедо (Испания).

Консистория от 5 апреля 1756 года 
 Никола-Шарль де Со-Таванн, архиепископ Руана (Франция);
 Альберико Аркинто, титулярный архиепископ Никеи (Папская область);
 Джамбаттиста Роэро ди Пралормо, архиепископ Турина (Сардинское королевство);
 Франсиско де Солис Фольк де Кардона, архиепископ Севильи (Испания);
 Иоганн Йозеф фон Траутсон, архиепископ Вены (эрцгерцогство Австрия);
 Поль д’Альбер де Люин, архиепископ Санса (Франция);
 Этьен-Рене Потье де Жевр, епископ Бове (Франция);
 Франц Конрад Казимир Игнац фон Родт, епископ Констанца (Княжество-епископство Констанц);
 Франсишку де Салданья да Гама, основной декан церкви Лиссабона (Португалия).

Ссылки 
 Кардиналы возведённые папой римским Бенедиктом XIV;
 Кардиналы возведённые папой римским Бенедиктом XIV;
 Консистория 1743 года;
 Консистория 1747 года (апрель);
 Консистория 1747 года (июль);
 Консистория 1753 года;
 Консистория 1754 года (апрель);
 Консистория 1754 года (декабрь);
 Консистория 1756 года.

Бенедикт XIV

Бенедикт XIV